En Pologne, Ignacewo peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Ignacewo, village du powiat de Koło, 
 Ignacewo, village du powiat de Konin,
 Ignacewo, village du powiat de Kościan,
 Ignacewo, village du powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 Ignacewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Ignacewo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Ignacewo, village de la voïvodie de Podlachie.